Jovaiša ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Jovaišaitė (ledig)
Jovaišienė (verheiratet)

Namensträger 
 Eugenijus Jovaiša (*  1950),  Archäologe und Politiker, Seimas-Mitglied
 Sergejus Jovaiša (*  1954),  Politiker und  Basketballspieler, Seimas-Mitglied

Familienname
Litauischer Personenname